Hohmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Erhardt Hohmuth (* 1915), deutscher Politiker (DBD)
 Timo Hohmuth (* 1977) deutscher Jurist